Geografie

Personen

Fictie
 Harry Klein, rol van Fritz Wepper in de Duitse televisieserie Derrick 

overige

zie ook doorverwijspagina's